Enric Fajarnés Cardona (1918 - 2003), escriptor eivissenc
 Enric Fajarnés Ferrer (1947 - 2009), empresari eivissenc fill d'Enric Fajarnés Cardona.
 Enric Fajarnés Ramon (1890 - 1943), periodista, fill d'Enric Fajarnés Tur.
 Enric Fajarnés Ribas (1956 -), polític eivissenc.
 Enric Fajarnés Tur (1858 - 1934), periodista, escriptor i metge eivissenc.